Big Round Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Round Lake (Arkansas), im Desha County
 Big Round Lake (Wisconsin), im Polk County